Orford puede referirse a:

Orford, localidad del condado de Suffolk, Inglaterra, Reino Unido;
 Orford, pueblo en Nuevo Hampshire, Estados Unidos.
 Orford, pueblo en Quebec, Canadá.
 Orford, pueblo en Tasmania, Australia.
 Edward Russell (1653 - 1727), primer Conde de Orford.